

Patronyme 
 Benedict J. Fenwick (1782-1846), prêtre jésuite américain, évêque de Boston de 1825 à 1846.
 Edward D. Fenwick (1768-1832), religieux dominicain américain et évêque de Cincinnati de 1822 à 1832.
 Elizabeth Fenwick (1916 ou 1920-1996), femme de lettres américaine, auteur de romans policiers.
 Irene Fenwick (née Irene Frizzel) (1887-1936), actrice américaine de théâtre et de cinéma muet.
 Jean-Noël Fenwick (1950-), auteur dramatique, scénariste, metteur en scène et comédien français.
 Noël Fenwick (18?-19?), chef d'entreprise français de la fin du .
 Paul Fenwick (1969-), joueur de football canadien.
 Peter Fenwick (1935-), neuropsychiatre anglais.
 Philippe Fenwick (1972-), comédien, auteur et metteur en scène français.
 Ray Fenwick (1946-2022), guitariste et musicien de studio britannique.
 Steve Fenwick (1951-), joueur de rugby à XV gallois.
 Terry Fenwick (1959-), footballeur anglais.
 William Fenwick Williams (1800-1883), militaire britannique, gouverneur de Nouvelle-Écosse de 1865 à 1867.

Villes
Plusieurs villes dont
 Fenwick (Nouvelle-Écosse)
 Fenwick (Ontario)
 Fenwick (East Ayrshire)
 Fenwick (Northumberland)
 Fenwick (South Yorkshire)

aux USA :
 Fenwick (Connecticut)
 Fenwick (Michigan)
 Fenwick (West Virginia)
 Fenwick Island (Delaware)

Fiction 
 Le Duché du Grand Fenwick est un petit duché européen, imaginé par l’écrivain irlandais Leonard Wibberley.
 Roger Fenwick

Industrie 
 Fenwick est la marque des chariots élévateurs commercialisés par Fenwick-Linde.
 Fenwick, entreprise créée en 1862, est spécialisée dans la marine, l’industrie et l’électronique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme